Cingria ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Cingria (1906–1966), Schweizer Architekt
 Alexandre Cingria (1879–1945), Schweizer Maler, Glasmaler und Kunsthistoriker
 Charles-Albert Cingria (1883–1954), Schweizer Schriftsteller und Bruder von Alexandre Cingria